Антоній Пулавський — староста черешенський, член Барської конфедерації.
 Зигмунт Пулавський — польський авіаконструктор і пілот. Винайшов крило типу «чайка», відоме як «крило Пулавського».
 Франтішек Ксаверій Пулавський — староста августувський, полковник Подільского воєводства, маршалок Барської конфедерації.

Також 
 Пуласький

 Пулавський повіт — один з 20 земських повітів Люблінського воєводства Польщі.